Harap Alb se poate referi la:

Povestea lui Harap-Alb, basm cult scris de Ion Creangă
 Harap Alb, teatru radiofonic adaptare după basmul lui Creangă
 Harap Alb, film de animație din 2005, regizat de Radu Dumitru Penescu
Harap-Alb, formație rock înființată în anul 1977

Vezi și
 De-aș fi... Harap Alb (1965)